Distrikt Lucre bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Lucre (Aymaraes), Distrikt in der Provinz Aymaraes (Region Apurímac)
 Distrikt Lucre (Quispicanchi), Distrikt in der Provinz Quispicanchi (Region Cusco)